Трайпу:

 Трайпу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Трайпу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.